Клемент Еттлі (; 3 січня 1883 — 8 жовтня 1967) — англійський політик, лейборист.
 Граф Еттлі — спадковий титул в системі Перства Сполученого королівства, створений 16 грудня 1955 року для Клемента Еттлі (1883—1967).